Spears (Nederland), Friestalige naam voor buurtschap Speers in de provincie Friesland

Personen
 Abigail Spears (1981), Amerikaans tennisspeelster
 Britney Spears (1981), Amerikaans zangeres en actrice
 Jamie Lynn Spears (1991), Amerikaans actrice